Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder 2021 var den 18. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder. Turneringen blev spillet over ti dage i den camerounske hovedstad Yaoundé, fra den 8. til 18. juni 2021.

 vandt turneringen for tredje gang i træk og 14. gang i historien, efter finalesejr over  med cifrene 25–14.

Turneringen fungerede også som den afrikanske del af kvalifikationen til VM 2021 i Spanien, og holdene spillede om de ledige pladser ved VM-slutrunden, som tilfaldt til turneringens medaljevindere fra ,  og , samt  der sluttede som nummer 4.

Grupperunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Rangering af bedste treer

Slutspillet

Oversigt

5. plads oversigt

Kvartfinale

5.-9. plads semifinaler

Semifinale

7. plads kamp

5. plads kamp

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering

Referencer 

Håndbold i 2021
2021 (kvinder)
Kvindehåndbold
Håndbold i Cameroun